Es gibt zwei Kraftwerke in der Nähe von Lingen (Ems), die als Kraftwerk Emsland bezeichnet werden:

 Erdgaskraftwerk Emsland
 Kernkraftwerk Emsland